Томми Роу (, род. 9 мая 1942 года, Атланта, Джорджия), американский рок-певец, дважды — с хит-синглами «Sheila» (1962) и «Dizzy» (1969) — возглавлявший Billboard Hot 100.

Профессионально выступать на сцене Томми Роу начал ещё в школе, в составе группы Satins. Роу, хоть и считается одним из типичных бабблгам-исполнителей 1960-х годов, в начале своей карьеры (согласно Allmusic) «исполнял вполне приличный рок-н-ролл, нередко демонстрируя очевидную общность корней с Бадди Холли».

Заслуги Томми Роу в развитии популярной музыки были отмечены дважды: он был введён в Зал Музыкальной славы штата Джорджия () (1986) и Зал славы рокабилли ().

Начиная с 1980-х годов популярность Роу стала сходить на нет, но он сохранил старую аудиторию и время от времени проводит успешные «ностальгические» туры, в частности, с Фредди Кэнноном и Бобби Ви.

Дискография (избранное)

Альбомы 
 1963 — Sheila (Paramount)
 1963 — Something for Everybody (Paramount)
 1964 — Everybody Likes Tommy Roe (HMV)
 1965 — Ballads and Beat (HMV)
 1966 — Sweetpea (Paramount)
 1967 — It’s Now Winters Day (Fallout)
 1967 — Phantasy (Fallout)
 1970 — We Can Make Music (Bellaphon)
 1976 — Energy
 1977 — Full Bloom (Monument Records)
 1977 — Whirling with Tommy Roe (Diplomat)
 1982 — Tommy Roe’s Greatest Hits

Хит-синглы

Примечания

Ссылки 
 
 Биография Томми Роу

Певцы и певицы США
Авторы-исполнители США
Исполнители MGM Records
Поп-вокалисты США